Waldhütte ist der Ortsname von

 Waldhütte (Adelschlag), Ortsteil der Gemeinde Adelschlag, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Waldhütte (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Waldhütte (Kranzberg), Ortsteil der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising, Bayern
 Waldhütte (Zell im Fichtelgebirge), Ortsteil des Marktes Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern
 Waldhütte (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Oberösterreich
Siehe auch:
 Hochwaldhütte
 Waldhaus